Werchowyna (ukrainisch ; russisch Werchowina) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Werchowyna, siehe Werchowyna
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Werchowyna (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Werchowyna (Melitopol)